Het zevende hockeytoernooi om de Intercontinental Cup had plaats van dinsdag 17 juli tot en met zondag 29 juli 2001 in Edinburgh, Schotland. Zimbabwe haakte op het laatste moment af en werd vervangen door Nieuw-Zeeland. De beste zeven landen plaatsten zich voor het WK hockey 2002 in Kuala Lumpur, Maleisië.

Uitslagen eerste ronde 
 Dinsdag 17 juli 

 Woensdag 18 juli 

 Donderdag 19 juli 

 Vrijdag 20 juli 

 Zaterdag 21 juli

Eindstanden eerste ronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Uitslagen tweede ronde 
 Zondag 22 juli 

 Maandag 23 juli 

 Dinsdag 24 juli 

 Woensdag 25 juli

Eindstanden tweede ronde

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Uitslagen plaatsingswedstrijden 
 Vrijdag 27 juli

Plaats 13-16

Plaats 9-12 

 NB:  wint na strafballen 5-4

Halve finales 

 Zaterdag 28 juli

Plaats 5-8 

 NB:  wint na verlengingen 0-1

Plaats 15

Plaats 13

Plaats 11

Plaats 9 

 Zondag 29 juli

Plaats 7

Plaats 5

Plaats 3 (troostfinale)

Finale

Eindklassering 

 = Geplaatst voor het WK hockey 2002 in Kuala Lumpur, Maleisië.

Ereprijzen 
 Speler van het toernooi: Jorge Lombi (Argentinië)
 Talent van het toernooi: Laurence Docherty (Schotland)
 Doelman van het toernooi: Bernardino Herrera (Spanje)

Hockey in 2001 
Hockey in Schotland
 2001
Sportevenement in Schotland